

Musique

Termes techniques 
Septième (musique) : intervalle de septième en musique.
Accord de septième de dominante avec fondamentale : harmonie.
Accord de septième de dominante sans fondamentale : harmonie.
Accord de septième d'espèces : harmonie.
Septième (orgue) : jeu d'orgue.
Grosse Septième : jeu d'orgue.

Titres d’œuvres 
Symphonie nº 7 de Beethoven
Poème sur la 7ème : poème de Philippe Labro interprété par Johnny Hallyday sur le 2 mouvement de l’œuvre précédemment citée.

Scolarité 

Classe de septième : ancien nom du cours moyen .

Notes et références